L’acronyme FIFO peut signifier :
 en français 
 Festival international du film documentaire océanien à Tahiti (Polynésie française) ;
 Festival international du film ornithologique à Ménigoute (Deux-Sèvres)

 en anglais   signifiant premier entré, premier sorti
 en informatique, désigne une file d'attente ou queue, dans laquelle les premiers éléments entrés sont aussi les premiers à sortir ;
 en gestion des stocks, désigne la méthode premier entré, premier sorti, manière de stoker/sortir des actifs ainsi que façon de les valoriser où les objets ayant attendu le plus longtemps en stock sont exploités en premier.